M30 puede hacer referencia a:

La M-30, autopista de circunvalación de Madrid (España).
El objeto astronómico Messier 30.